АльфонсоV Великодушный (; 1396, Медина-дель-Кампо — 27 июня 1458, Неаполь) — король Арагона, Сицилии и Сардинии с 1416 года, герцог Афинский и граф Барселонский, титулярный король Иерусалимский с 1443 года, король Неаполя под именем АльфонсI с 1442 года. Представитель династии Трастамара. Известный полководец  и меценат, завоевавший Неаполитанское королевство.

Биография 
Сын короля Арагона и Сицилии ФердинандаI Справедливого и Элеоноры Урраки Кастильской (1374—1435). Наследовал отцу в 1416 году.

С самого начала своего правления молодой Альфонсо выдвигал претензии на владение Корсикой и Сардинией. В 1420 году вступил в войну с Генуей за обладание Корсикой.

В 1420 году Альфонсо был усыновлён бездетной неаполитанской королевой ДжованнойII, против которой начал войну претендент на Неаполь в третьем поколении Людовик III Анжуйский. В сентябре 1420 года АльфонсV со своим флотом прибыл в Неаполь и был провозглашен сыном и наследником Джованны и получил традиционный для неаполитанских престолонаследников титул герцога Калабрийского. Война АльфонсоV и ДжованныII против ЛюдовикаIII Анжуйского закончилась в 1422 году победой Альфонсо.

Вскоре отношения между Альфонсо и ДжованнойII испортились. Альфонсо, пренебрегая правами своей приёмной матери, вёл себя как король Неаполя, жил во дворце королевы, его гвардия неоднократно вступала в стычки с придворными королевы. В мае 1423 года Альфонсо обманом заманил к себе Караччоло, фаворита ДжованныII, а затем попытался арестовать и саму королеву. Предупреждённая заранее ДжованнаII бежала из Неаполя в Аверсу под защиту своего кондотьера Сфорцы, объявила об отрешении Альфонса от прав на престолонаследие и усыновила вместо него ЛюдовикаIII Анжуйского.

В самом начале возобновившейся войны АльфонсоV был вынужден уехать в Арагон. В отсутствие Альфонсо его сторонники потерпели поражение, удержав лишь несколько прибрежных городов. ДжованнаII объявила своим наследником ЛюдовикаIII Анжуйского, а после его смерти в 1434 году — его брата Рене Доброго.

К моменту смерти ДжованныII (2 февраля 1435 года) Рене Добрый, ведший длительную борьбу за герцогство Лотарингию, находился в плену. АльфонсоV, воспользовавшись отсутствием законного наследника, захватил Неаполь. Освободившись из плена, Рене Добрый прибыл в Неаполь только в 1438 году. Война между королями-соперниками закончилась в 1442 году победой АльфонсоV. В том же году папа, верховный суверен Неаполя, признал Альфонсо королём этого государства.

В 1442—1458 годах Альфонсо постоянно жил в Неаполе, предпочитая Италию своим наследственным владениям. Король вел роскошный образ жизни, окружил себя многочисленными фаворитками, убедил многих арагонских и сицилийских вельмож переселиться в Неаполь, что придало его двору невиданный блеск. Альфонсо прославился как меценат, покровительствуя учёным и художникам. Годы его царствования оставили о себе память как настоящий золотой век, время мира, небывалого для прежде раздираемого войнами Неаполя.

АльфонсоV был женат на своей двоюродной сестре, Марии Кастильской (14 ноября 1401 — 4 сентября 1458), дочери кастильского короля ЭнрикеIII, но не оставил законных детей. Наследником Альфонсо в его наследственных владениях — Арагоне и Сицилии — стал его брат ХуанII Безверный. Приобретённое путём усыновления и завоевания Неаполитанское королевство Альфонсо завещал своему внебрачному сыну ФердинандуI (1423—1494).

Считается основателем Барселонского университета.

В культуре 
Альфонсо V является персонажем фильма «» («Тайны фламандцев») (1974 год).

Примечания

Литература 
 

Правители Арагона
Трастамара
Инфанты Арагона
Жиронские принцы
Правители Неаполитанского королевства XV века